Minshutō (民主党) es el nombre japonés de varios partidos políticos japoneses a lo largo de la historia:
 Partido Democrático (1947-1950)
 Partido Democrático de Japón (1954-1955)
 Partido Democrático (1996-1998)
 Partido Democrático (1998-2016)